Pfarrkirche Breitensee ist der Name folgender Kirchen:

 Pfarrkirche Breitensee (Wien), Pfarrkirche in Wien
 Pfarrkirche Breitensee (Marchegg), Pfarrkirche in Breitensee, Gemeinde Marchegg, Niederösterreich